Die Reportage steht für:

 Die Reportage (NDR), Fernsehsendung des deutschen Senders NDR
 ATV Die Reportage, Fernsehsendung des österreichischen Senders ATV